Trans Am est une abréviation de « Trans-American » qui s'applique à :
 Trans-Am Series, une compétition automobile américaine organisée par le Sports Car Club of America
 Pontiac Trans Am, une voiture de la marque Pontiac
 Trans-Am System, une technologie de fiction utilisée dans la série d'animation Gundam 00

Voir aussi 
 Transamerica Corporation, une holding américaine de sociétés d'assurance-vie et d'investissement
 Transamerica Pyramid, le plus haut gratte-ciel de San Francisco, siège de Transamerica Corporation
 Transamerica, un film américain de Duncan Tucker, sorti en 2005
 Transamerica Express, un film américain de Arthur Hiller, sorti en 1976
 Trans Am, un groupe de rock américain, pionnier du post-rock.